Die Grundhaie (Carcharhiniformes) sind eine der acht Ordnungen der Haie, die sich ihrerseits in elf Familien mit 51 Gattungen und etwa 300 Arten unterteilen lässt. Viele der typischen Haiarten wie der Große Hammerhai (Sphyrna mokarran), der Seidenhai (Carcharhinus falciformis), Tigerhai (Galeacerdo cuiver) oder der Bullenhai (Carcharhinus leucas) gehören zu dieser Ordnung.

Das Verbreitungsgebiet der Grundhaie sind hauptsächlich die küstennahen Regionen der tropischen bis gemäßigten Meere. Allerdings handelt es sich bei den Mitgliedern der Familie der Falschen Katzenhaie um Tiefwasserformen. Auch gibt es Arten wie den Bullenhai, der im Brackwasser lebt und teilweise sogar im Süßwasser (beispielsweise im Nicaraguasee) zu finden ist. Seit dem Massenaussterben an der Kreide-Paläogen-Grenze, bei dem die zuvor dominierende Ordnung der Makrelenhaiartigen (Lamniformes) stark dezimiert wurde, sind die Grundhaie die dominierende Haigruppe in den Ozeanen.

Merkmale 
Alle Grundhaie besitzen zwei, stachellose Rückenflossen (nur eine bei Pentachus profundicolus), eine Afterflosse, fünf Kiemenspalten, von denen sich die letzten drei oberhalb des Brustflossenansatz befinden und eine Nickhaut über dem Auge. Kiemenrechen fehlen. Ein Spritzloch kann vorhanden sein oder fehlen. Das Darminnere kann blättrig sein oder spiralig. Es gibt Grundhaie, die Eier legen wie den Schmalschwanz-Katzenhai (Schroederichthys maculatus), und lebendgebärende Haie wie den Flügelkopf-Hammerhai (Eusphyra blochii).

Systematik 
 Unterordnung Scyliorhinoidei
 Katzenhaie (Scyliorhinidae) (etwa 35 Arten)
 Unterordnung Carcharhinoidei
 Atelomycteridae (13 Arten)
 Falsche Katzenhaie (Proscylliidae) (7 Arten)
 Glatthaie (Triakidae) (46 Arten)
 Pseudotriakidae (etwa 5 Arten)
 Schlankhaie oder Bartel-Hundshaie (Leptochariidae) (monotypisch)
 Wieselhaie (Hemigaleidae) (8 Arten)
 Requiemhaie (Carcharhinidae) (etwa 60 Arten)
 Tigerhaie (Galeocerdonidae) (1 Art)
 Hammerhaie (Sphyrnidae) (9 Arten)
 Pentanchidae (ca. 110 Arten)

Die Innere Systematik der Grundhaie nach Naylor u. a. (2012) mit Ergänzungen nach Iglésias et al. und Soares et al. 
Wie Kladogramm zeigt sind die Falschen Katzenhaie wahrscheinlich paraphyletisch.

Literatur 
 L. J. V. Compagno: Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 2. Carcharhiniformes. FAO Species Catalogue for Fishery Purposes Vol. 4. FAO Rom 1984 (fao.org Vollständiges PDF).

Weblinks 

 
 hai.ch: Informationen über Grundhaie

Einzelnachweise